L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 11 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants 
 Six joueurs têtes de série s'inclinent au premier tour. Les deux dernières qui passent tombent au tour suivant.
 Juan Carlos Ferrero remporte le tournoi en simple en battant Pablo Andújar en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jürgen Melzer et Philipp Petzschner battent en finale Marcel Granollers et Marc López. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2011)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2011
Sport en Allemagne en 2011
Tennis en juillet 2011